PFK Krilja Sovjetov (Samara), ruski nogometni klub
FK Krilja Sovjetov (Moskva), ruski nogometni klub